{{Ficha de noble
|nombre = Carlos de Francia
|título = Duque de Berry
|imagen = Portrait painting of Charles of France, Duke of Berry (1686-1714) by Nicolas de Largillière.png
|tamaño de imagen = 250px
|epígrafe = Carlos de Francia, retrato por Nicolas de Largillière.
|nombre completo = Charles de Borbon
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Palacio de Versalles, Versalles,  Francia
|fecha de defunción =  (27 años)
|lugar de defunción = Palacio de Versalles, Versalles,  Francia
|consorte = María Luisa Isabel de Orleans (1695-1719)
|descendencia = 
 Carlos (1713)
 María Luisa Isabel (1714)
|casa real = Casa de Borbón
|padre = Luis de Francia, el Gran Delfín (1661-1711)
|madre = María Ana Cristina de Baviera (1660-1690)
|reinado0 = 1711-1714
|predecesor0 = 
|sucesor0 = Carlos de Berry
|firma = Signature_of_Charles_of_France, _Duke_of_Berry_in_1695.png
|escudo=Coat of arms of Charles, Duke of Berry (1686-1714).png}}

Carlos de Francia (Palacio de Versalles, Francia; 31 de julio de 1686 - Palacio de Versalles, 5 de mayo de 1714) fue el tercer y último hijo del Gran Delfín Luis de Francia y de su esposa María Ana Cristina de Baviera y fue nombrado duque de Berry desde su nacimiento. A pesar de que solo era el nieto de Luis XIV, Berry tenía el rango de fils de France (hijo de Francia), en lugar de petit-fils de France (nieto de Francia), como el hijo del delfín, heredero al trono. El duque de Berry fue durante siete años heredero presuntivo al trono de España (1700-1707).

Primeros años 
Era el hijo menor de Luis, el Gran Delfín y de María Ana de Baviera, y su abuelo era Luis XIV de Francia. Fue el tío del futuro Luis XV, el hijo de su hermano, Luis, duque de Borgoña. Carlos tenía otro hermano, Felipe, duque de Anjou (el futuro rey Felipe V de España). Como el tercer hijo del delfín, no se esperaba heredar el trono, y de la muerte de su padre en 1711, su hermano mayor Luis, duque de Borgoña se convirtió en delfín.

Sin embargo, de acuerdo con el testamento de Carlos II, rey de España, el duque de Berry fue el heredero presuntivo al trono español de noviembre de 1700 al 15 de agosto de 1707 (nacimiento de su sobrino Luis). Renunció a todos sus derechos a la sucesión española el 24 de noviembre de 1712, en aplicación de los Tratados de Utrecht.

Matrimonio 
Contrajo matrimonio con su prima hermana María Luisa Isabel de Orleans (20 de agosto de 1695 – 21 de julio de 1719), el 6 de julio de 1710. Ella era una hija de Felipe II de Orleans, futuro regente de Francia y de Francisca María de Borbón. 

Al principio estaba apasionadamente enamorado de su esposa, pero pronto la pareja comenzó a discutir en público, para gran disgusto de su abuelo el rey Luis XIV. Al cabo de tres meses Carlos se encaprichó de una de las damas de honor de su esposa, que tenía muchos contactos, por lo que no tardó en descubrir esto e inmediatamente le dijo a su marido que si seguía viviendo con ella en buenos términos, como lo había hecho al principio de su matrimonio, ella no diría nada al respecto y actuaría como si no supiera nada, pero si se portaba mal, le diría todo a su abuelo, el rey. Por medio de esta amenaza tomó control sobre el duque, que era un hombre muy sencillo, y quedó completamente bajo su control, así el marido se llevó y comportó muy bien con ella, dejándola hacer lo que quisiera. 

En julio de 1711, la joven duquesa dio a luz a su primer hijo, una niña, en el palacio de Fontainebleau. La niña vivió solo dos días y su muerte fue atribuida a que la madre fue obligada por el rey a trasladarse de la Corte a Fontainebleau a pesar de que los médicos aconsejaron que se quedara en Versalles o en el Palacio Real a causa de su avanzado estado de gestación. El rey no cedió y Luisa viajó en barco hasta el lugar. Durante este viaje, el barco golpeó un pilar de un puente en Melun y se hundió. La parturienta casi perdió la vida. Según los médicos, la muerte del bebé fue debido al estrés del viaje y al accidente. La joven sin embargo se recuperó rápidamente. 

El 26 de marzo de 1713, en Versalles, tras un trabajo de parto muy violento, la duquesa de Berry alumbró a un segundo hijo, Carlos, al que se le dio el título de duque de Alençon. Después de varias convulsiones, el niño murió en Versalles el 16 de abril.

Muerte 
Carlos murió repentinamente el 5 de mayo de 1714 en Versalles, a causa de unas lesiones internas sufridas en un accidente de caza, a los 27 años de edad. Su cuerpo fue sepultado en la Basílica Real de Saint Denis, Francia. Tras la muerte de su esposo, Luisa Isabel fue conocida como la duquesa viuda de Berry, título que conservó hasta su muerte. El 16 de junio de 1714, siete semanas después de la muerte de su marido, la princesa dio a luz en Versalles a una hija que murió al día siguiente. La joven viuda tuvo después muchos amantes y una serie de embarazos ocultos. 

Embarazada por el capitán de su guardia, la duquesa de Berry causó un gran escándalo a finales de marzo 1719 alumbrando a una niña en su palacio del Luxemburgo. Con la salud arruinada, la escandalosa princesa falleció unos tres meses después de aquel muy laborioso parto clandestino y según escribe Saint-Simon la autopsia reveló que estaba embarazada de nuevo.

En 1714, llegó a ser duque de Alençon y de Angulema, pero continuó utilizando el título de Berry. Fue también conde de Ponthieu.

Descendencia 
El duque y la duquesa de Berry tuvieron tres hijos que nunca llegaron a más de un mes de vida. Como nietos de Francia, necesitaban un apellido. Sin embargo, ya que su padre era duque de Berry solo por su nombre, su apellido no era "de Berry", sino "de Alençon", tomado de su primer ducado sustancial.

 Niña no bautizada (Palacio de Fontainebleau, 21 de julio de 1711 - mismo día, Palacio de Fontainebleau)
 Carlos de Alençon, duque de Alençon (Palacio de Versalles, 26 de marzo de 1713 - 16 de abril de 1713), murió en la infancia.
 María Luisa Isabel de Alençon (Palacio de Versalles, 16 de junio de 1714 - 17 de junio de 1714), murió al día siguiente de nacer.

Órdenes

Reino de Francia 
  Caballero de la Orden del Espíritu Santo. (1699)

 Caballero de la Orden de San Miguel. (1699)
  Caballero de la Orden de San Luis (1693)

Extranjeras 
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro (1701) (Diploma Nº620)

Títulos

Títulos y tratamientos 
 31 de julio de 1686 - 30 de junio de 1710: Muy alto y muy poderoso príncipe Carlos, hijo de Francia, duque de Berry. (Très haut et très puissant prince Charles, fils de France, duc de Berry)
 30 de junio de 1710 - septiembre de 1710: Muy alto y muy poderoso príncipe Carlos, hijo de Francia, duque de Berry, de Alençon y de Angulema, conde de Ponthieu, señor de las Castellanías de Rignac y Merpins (Très haut et très puissant prince Charles, fils de France, duc de Berry, de Alençon et d'Angoulême, comte de Ponthieu, seigneur des Châtellanies de Rignac et Merpins)
 Septiembre de 1710 - 5 de mayo de 1714: Muy alto y muy poderoso príncipe Carlos, hijo de Francia, duque de Berry, de Alençon y de Angulema, conde de Ponthieu, vizconde de Vernon, Andely y Gisors, señor de las Castellanías de Rignac y Merpins. (Très haut et très puissant prince Charles, fils de France, duc de Berry, de Alençon et d'Angoulême, comte de Ponthieu, vicomte de Vernon, Andely et Gisors, seigneur des Châtellanies de Rignac et Merpins)

Ancestros

Referencias 

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Carlos de Francia
07
Carlos De Berry
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros de la Orden de San Luis
Caballeros de la Orden de San Miguel
Fallecidos por accidentes de caza
Condes de Ponthieu
Nobles de Francia del siglo XVII
Nobles de Francia del siglo XVIII